Gitte Holm (1965. március 26. –) dán nemzetközi labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
A nemzeti labdarúgó-szövetségének megfelelő bírói bizottságok minősítése alapján jutott magasabb osztályokba. A küldési gyakorlat szerint rendszeres partbírói, szolgálatot ivégzett. 1993-ban a FIFA JB felkérte a nemzeti labdarúgó-szövetségeket, hogy alakítsák meg az önálló asszisztensi (partbírói) keretet. Ezzel az intézkedéssel szétválasztották a mérkőzésvezetői és asszisztensi (megnövekedett feladatok) tevékenységet. 1995-ben lett az I. Liga játékvezetője. Az I. Liga játékvezetőjeként 1999-ben vonult vissza.

Nemzetközi játékvezetés 
A Dán labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi asszisztensnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1995-től tartotta nyilván asszisztensi keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül a angolt beszéli. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen segítette az oldalvonal mellett a működő játékvezetőt. A nemzetközi asszisztensi tevékenységtől 1998-ban vonult vissza.

Női labdarúgó-világbajnokság
A világbajnoki döntőkhöz vezető úton Svédországba a 2., az 1995-ös női labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB partbíróként foglalkoztatta. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 5.

1995-ös női labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

Olimpiai játékok

1996. évi nyári olimpiai játékok
Az 1996. évi nyári olimpiai játékok labdarúgó tornáján a FIFA JB bírói szolgálatra alkalmazta.

Férfi labdarúgótorna az 1996. évi nyári olimpiai játékokon

Női labdarúgótorna az 1996. évi nyári olimpiai játékokon

Sportvezetőként
Aktív pályafutását befejezve a Dán Labdarúgó-szövetség JB, majd 2003-tól a FIFA JB oktatója, instruktora, ellenőre.

Források 

Dán labdarúgó-játékvezetők
1965-ben született személyek
Élő személyek